Карташовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Карташовка — хутор в Медвенском районе Курской области.
 Карташовка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Карташовка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Карташовка — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Карташовка — деревня в Колпнянском районе Орловской области.

См. также 
 Кардашовка
 Карташевка
 Карташов
 Карташово